Böhnisch ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Böhnisch (* 1956), deutscher Radrennfahrer 
 Helga Böhnisch (1945–2014), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Lothar Böhnisch (* 1944), deutscher Sozialpädagoge, Hochschullehrer an der TU Dresden
 Vera Böhnisch (* 1986), österreichische Soul & R'n'B-Sängerin, siehe Vera (Sängerin)

Siehe auch:
 Bönisch, Boenisch